Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1974 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 26 en 27 januari 1974 in het Isstadion in Eskilstuna te Zweden. Er namen 27 schaatsers uit 11 landen aan deel.

Titelverdediger was de Zweed Göran Claeson, die de Europese titel in 1973 te Grenoble had veroverd. Claeson veroverde zijn tweede Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1974
Langebaanschaatsen in 1974
Schaatsen in Zweden
Schaatsen
Sport in Södermanlands län